Mangan kan syfta på följande:

 Manga i bestämd form

Platser

Indien 

 Mangan (ort), Sikkim, North District, 

Robotskapade Indienförgreningar